

Волнат-Крік — місто, штат Каліфорнія
 Волнат-Крік — селище, штат Північна Кароліна
 Волнат-Крік — переписна місцевість, штат Аризона
 Волнат-Крік — переписна місцевість, штат Огайо